Петър Ковачев може да се отнася за:

 Петър Ковачев, български католически епископ
 Петър Ковачев (р. 1922), български бегач
 Петър Ковачев (1941 – 1981), български писател и журналист